O Tênis pares femininos nos Jogos Olímpicos de Verão de 2014 foi disputado entre 17 e 23 de Agosto no Instituto do Desporto de Nanquim em Nanquim, China. Foi disputada em equipas mistas de nações na maior parte dos casos, embora tal não fosse obrigatório. A ucraniana Anhelina Kalinina e a bielorrussa Iryna Shymanovich ganharam o Ouro. A Prata foi conquistada pela dupla russa com Darya Kasatkina e Anastasiya Komardina. Jeļena Ostapenko (Letônia) e Akvilė Paražinskaitė (Lituânia) foram medalha de Bronze.

Resultados

Referências 

Eventos de tênis nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2014
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2014